Ел Алкон има више значења:

 Ел Алкон (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Алкон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алкон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алкон (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алкон (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алкон, Ел Кон (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алкон (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алкон (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алкон (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алкон (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алкон (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алкон (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алкон (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алкон (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алкон (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику